

Codici 
 KDH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kandahar (Afghanistan)

Sigle
 KDH – Movimento Cristiano-Democratico, partito politico slovacco